Piotr Lewandowski (1882–1940) – pułkownik dyplomowany intendentury Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej
 Piotr Lewandowski (ur. 1947) – polityk, nauczyciel akademicki, poseł na Sejm III kadencji